S23, S-23 ou S.23 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 Canon de 180 mm S-23, un canon lourd soviétique ;
 , un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 , un sous-marin d'attaque de la Marine chilienne.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments du thorax, d’après la classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Samsung Galaxy S23, un smartphone sorti en 2023.

Transports 
Aéronautique
 SIAI S.23, un hydravion de transport italien (variante de SIAI S.16) ;
 Short S.23 Empire, un hydravion de ligne britannique.

 Chemin de fer
  Ligne S23 du RER Argovien en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie